Алексей Алексеевич Боровитин (, г. Киров) — советский прыгун с трамплина, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира, заслуженный мастер спорта.

Спортивная карьера 
 Двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира 1974 и 1978 годов в прыжках на лыжах с трамплина (К70).
 Участник Зимних Олимпийских игр 1976 (15 место) и 1980 (21 место).
 4 место на Чемпионате мира по полётам на лыжах (1977).
 Победитель «Холменкольненских игр» (1977) и дважды — «Лахтинских игр».
 Семикратный чемпион СССР (1977, 1979, 1980, 1984) на различных трамплинах.

Биография 
В июне 2012 года Алексей Боровитин возглавил женскую сборную России по прыжкам на лыжах с трамплина.

Примечания

Ссылки 
 
 Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью (Нижний Новгород)

Прыгуны с трамплина СССР
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 1976 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 1980 года
Спортсмены Кирова
Спортсмены Нижнего Новгорода